Tarauacá (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Acre
 Tarauacá (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Acre